Zimmermann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann
 Albrecht Wilhelm Phillip Zimmermann
 Johann Georg Zimmermann
 Norbert F.A. Zimmermann
 Walter Max Zimmermann